DMD steht für:
 Digital Mars D compiler, siehe D (Programmiersprache) #Compiler
 Digital Micromirror Device, Bestandteil von DLP-Projektoren
 Diözesanmusikdirektor, siehe Kirchenmusikdirektor
 Dot-Matrix Display, Form der Matrixanzeige
 Duchenne Muscular Dystrophy, Typ von Muskelschwund, siehe Muskeldystrophie Duchenne
 Doomadgee Airport (IATA-Code), Flugfeld von Doomadgee, Doomadgee Shire, Queensland, Australien

dmd steht für:
 Madhi Madhi (ISO-639-3-Code), australische Sprache der Muthi Muthi in der Region Riverina, New South Wales, Australien

Abkürzung